II Всесвітні ігри пройшли в Лондоні з 25 липня по 4 серпня 1985 року. Проведені змагання з 19 видів спорту, а також з чотирьох видів спорту проведені показові виступи.

Програма ігор 
Змагання пройшли з 114 дисциплін.

     Показові види

Розподіл нагород

Посилання 
 Офіційний сайт IWGA

Всесвітні ігри
Спортивні події 1985
1985 у Великій Британії
Спортивні змагання в Лондоні
Липень 1985
Серпень 1985